Abarema cochleata var. moniliformis és una varietat vulnerable de l'Abarema cochleata, una espècie de llegum del gènere Abarema de la família Fabaceae. És endèmica dels boscos de Manaus, Brasil.

Referències 

Ingeae